Мастерс 1990 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1990 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 4 по 11 февраля 1990 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:4.

Примечательные факты 

 Это был первый розыгрыш Мастерс, в котором применилась система уайлд-кард раунда.
 Алекс Хиггинс в последний раз принимал участие на этом турнире.
 Джеймс Уоттана впервые стал участником Мастерс.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 275 000
 Победитель: £ 70 000
 Высший брейк: £ 7 000
 Максимальный брейк: автомобиль стоимостью £ 15 550

Высший брейк 

 111 — Стивен Хендри и Стив Дэвис

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1990 год в снукере